Рафаэль Надаль во второй раз подряд защитил свой титул.

Посев 

  Роджер Федерер (Финал)
  '''Рафаэль Надаль (Титул)
  Энди Роддик (Второй раунд)
  Николай Давыденко (Полуфинал)
  Фернандо Гонсалес (Первый раунд)
  Новак Джокович (Полуфинал)
  Иван Любичич (Третий раунд)
  Джеймс Блэйк (Первый раунд)
  Томми Робредо (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Первый раунд)
  Ришар Гаске (Второй раунд)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Михаил Южный (Четвёртый раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Четвёртый раунд)
  Давид Налбандян (Четвёртый раунд)
  Маркос Багдатис ''(Четвёртый раунд)

<ol start="17">
 Хуан Карлос Ферреро ''(Третий раунд)
 Хуан Игнасио Чела ''(Второй раунд)
 Гильермо Каньяс ''(Четвертьфинал)
 Яркко Ниеминен ''(Третий раунд)
 Дмитрий Турсунов ''(Второй раунд)
 Марат Сафин ''(Второй раунд)
 Карлос Мойя ''(Четвертьфинал)
 Доминик Хрбаты ''(Первый раунд)
 Робин Сёдерлинг ''(Первый раунд)
 Агустин Кальери ''(Первый раунд)
 Юрген Мельцер ''(Второй раунд)
 Филипп Кольшрайбер ''(Второй раунд)
 Филиппо Воландри ''(Четвёртый раунд)
 Жюльен Беннето ''(Первый раунд)
 Флориан Майер ''(Первый раунд)
 Николас Альмагро ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Мужчины